Anagyros ist
 Anagyros (Demos), ein Demos in der attischen Phyle Erechtheis
 Anagyros (Mythologie), der eponyme Heros des Demos